Cornelis van Hoof (1861-1952), architect
Jef Van Hoof (1886-1959), componist
Jules Van Hoof (1892), politicus
Henri van Hoof (1914-1992), letterkundige
Jan van Hoof (1922-1944), verzetsstrijder
Jef Van Hoof, kunstschilder
Fi Van Hoof (1941), voetballer
Harry van Hoof (1943), dirigent en componist
Guido Van Hoof (1926-2022), journalist
Guy van Hoof (1943), dichter
Henk van Hoof (1947), politicus
Cyrille van Hoof (1973), zangeres
Eric van Hoof (1975), dichter
Jan-Willem van Hoof (1982), golfer
Jorryt van Hoof (1982), pokerspeler
José van Hoof (1952), voetballer